Cẩm Hà (Hà Tĩnh)
 Cẩm Hà (Quảng Nam)